Germán Martínez puede referirse a:

 Germán Martínez Cázares (1967-), abogado y político mexicano - presidente del "Partido Acción Nacional" (durante 2007-2009);
 Germán Martínez Hidalgo (1929- 2009), divulgador científico, físico, matemático, químico, astrónomo mexicano;
 Germán Martínez (nadador) (1979-), nadador colombiano.
 Germán Pedro Martínez (1975-), político argentino.